SK Bělkovice-Lašťany je český fotbalový klub z obce Bělkovice-Lašťany, hrající od sezóny 2005/06 I. A třídu Olomouckého kraje (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1963.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Bělkovicích-Lašťanech.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1963
Sportovní kluby v okrese Olomouc
Fotbal v okrese Olomouc
SK Bělkovice-Lašťany